

Presentación previa 
El rumano Adrian Ungur fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en los cuartos de final ante el croata Mate Delić.

El italiano Simone Bolelli ganó el título, derrotando al alemán Julian Reister en la final, 6–4, 6–2.

Cabezas de serie 

  Kenny de Schepper (Primera ronda)
  Tobias Kamke (Primera ronda)
  Yevgueni Donskoi (Cuartos de final)
  Facundo Argüello (Segunda ronda)

  Adrian Ungur (Cuartos de final)
  Malek Jaziri (Primera ronda) 
  Julian Reister (Final)
  Pierre-Hugues Herbert (Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Túnez 2014